Molekulska formula -{C14H20N2O}- se može odnositi na:

 4-HO-DET
 4-HO-MiPT
 5-Etoksi-DMT
 5-MeO-2-TMT
 5-Metoksi-7,N,N-trimetiltriptamin
 Timazolin
 4-HO-MPT